Де́йствие — акт деятельности, неоднозначное слово, которое может означать:
 Действие группы (в математике)
Действие алгебры Ли
 
 Действия (акты) — части, на которые делится драма.
 Принцип наименьшего действия в физике
 Действие (психология)

См. также 

 Деяние (значения)